A Miss Earth 2011 a Miss Earth nemzetközi szépségverseny-sorozat 11. versenye volt. A döntőre 2011. november 12-én került sor a thaiföldi Pattaján, ahol az indiai Nicole Faria átadta helyét az új győztesnek.

Ebben az évben, mely az Erdők Nemzetközi Éve, a verseny szervezői nagy hangsúlyt helyeztek Thaiföld gazdag kultúrájának bemutatására, és annak megmutatására, hogy az ország milyen erőfeszítéseket tesz a környezet védelmére.

Versenyzők

Visszatérő országok

Utoljára 2009-ben versenyzett:

Utoljára 2007-ben versenyzett:

Utoljára 2005-ben versenyzett:

Más versenyeken
Néhány versenyző már korábban részt vett, vagy részt fog venni már nemzetközi szépségversenyeken is (zárójelben az elért helyezés):

Miss International 2010:
: Mariela Aparicio (Top 15)
Miss Universe 2009:
:Renate Cerljen (Top 15)

Jegyzetek

2011
2011